Айвз () — английская фамилия.

Известные носители:
 Айвз, Бёрл (1909—1995) — американский актёр и певец.
 Айвз, Брайтон (1840—1914) — американский промышленный деятель.
 Айвз, Клэй (род. 1972) — канадский и американский саночник.
 Айвз, Чарлз (1874—1954) — американский композитор.
 Айвз, Эдвард (род. 1961) — американский гребец.

См. также 
 Ив (значения)